Matematyka:
 stożek – rodzaj bryły geometrycznej
 stożek – uogólnienie pojęcia stożka znanego z geometrii na przestrzenie liniowo-topologiczne
 stożek (topologia)

Biologia:
 stożki – rodzaj mięczaków
 stożek wzrostu – merystem wierzchołkowy – tkanka roślinna, twórcza znajdująca się na wierzchołku pędu lub korzenia

Fizyka:
 stożek świetlny – w teorii względności hiperpowierzchnia rozdzielająca czasoprzestrzeń na dwie części.

Geologia:
 stożek wulkaniczny
 stożek glacifluwialny, stożek napływowy (aluwialny) – rodzaje form powierzchni Ziemi
 stożek usypiskowy – sposób nagromadzenia się odłamków skalnych
 stożek zderzeniowy – struktura powstająca w kraterach meteorytowych

Obiekty geograficzne:
 Stożek – wieś na Ukrainie, w rejonie szumskim
 Stożek – masyw w Górach Sanocko-Turczańskich
 Stożek – szczyt w Górach Izerskich
 Stożek – szczyt w Beskidzie Niskim
 Stożek – szczyt w Zaworach
 Stożek Mały – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Stożek Mały – szczyt w Górach Kamiennych
 Stożek Wielki – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Stożek Wielki – szczyt w Górach Kamiennych

Osoby:
 Włodzimierz Stożek – matematyk polski, jeden z przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej.